Євге́н Йо́сипович Кіндзе́ра (  — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Працював у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на інших промислових підприємствах.

Мобілізований 31 липня 2014-го, номер обслуги мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону, 17-та окрема танкова бригада.

Згідно з одними даними — помер від поранень, яких зазнав у зоні бойових дій поблизу міста Попасна (Луганська область). Згідно з «Книгою Пам'яті» — помер 17 лютого 2015-го під час відходу з Дебальцевого.

Похований 23 лютого 2015-го на центральному кладовищі Кривого Рогу, у місті оголошено день смутку.

Без Євгена лишилися 2 брати та 2 сестри.

Вшанування 
Нагороджений відзнакою міста Кривий Ріг «За Заслуги перед містом» 3-го ступеня (посмертно).

Джерела 
 Кіндзера Євген Йосипович 
 http://krlife.com.ua/news/23-fevralya-v-krivom-roge-obyavlen-dnem-traura-foto 

Уродженці Кривого Рогу
Військовики 17-ї окремої танкової бригади
Померли в Дебальцевому
Поховані у Кривому Розі